|}

Die Stångådalsbana ist eine schwedische Eisenbahnstrecke, die 235 km von Linköping über Vimmerby nach Kalmar führt. Die Bahn ist eingleisig und nicht elektrifiziert und verläuft weitgehend im Tal des Flusses Stångån.

Der Name Stångådalsbana ist ein Kunstbegriff, der 1990 durch eine Namensgebung durch Banverket entstand.

Geschichte 
Ursprünglich waren es drei eigenständige Bahnen oder Teile von ihnen, die diese Strecke ergeben:
 Östra Centralbanan Hultsfred–Linköping, eröffnet 1902
 der Streckenabschnitt Hultsfred–Berga, ein Teil der 1874 eingeweihten Bahnstrecke Nässjö–Oskarshamn
 die ehemaligen Schmalspurbahn Bahnstrecke Kalmar–Berga (gebaut 1896–97)

Diese Privatbahnen wurden Ende der 1930er und Anfang der 1940er Jahre verstaatlicht.

Die Schmalspurbahn wurde in den 1970er Jahren zur Normalspur umgebaut. 1996 wurden die Bahnen zu einer Einheit zusammengefasst. Seit Juni 2008 wird die Bahnstrecke von Regionalzügen des Unternehmens Veolia Transport befahren, das 2015 zu Transdev umfirmierte.

Für die in Berga abzweigende Strecke nach Oskarshamn siehe: Bahnstrecke Nässjö–Oskarshamn.

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Östergötland
Småland
Bahnstrecke in Östergötlands län
Bahnstrecke in Kalmar län